Иван Петровић може бити:

 Иван Петровић (1932—2000), архитекта 
 Иван Петровић (инжењер), власник и директор Крстарице
 Иван Петровић (фудбалер, рођен 1993), српски фудбалер
 Иван Петровић (фудбалер, рођен 1986), српски фудбалер
 Иван Петровић (фудбалер, рођен 1980), српски фудбалер
 Иван Петровић (фудбалер, рођен 1978), српски фудбалер

или:

Светислав Иван Петровић, филмски глумац